

Prénom 
Malcolm est un prénom écossais d'origine gaélique (Máel Coluim , composé de máel « serviteur » ou « disciple » et Coluim « Columba », pour saint Colomba, missionnaire irlandais. Saint Colomba étant  fêté le 9 juin, les Malcolm sont fêtés à la même date.

Malcolm a pour formes féminines Malcolma et Malcolmina.

Célébrités portant ce prénom :

 Malcolm Sathiyanathan Adiseshiah est un pédagogue indien, né à Vellore en Inde du Sud le , mort le  ;
 Malcolm John Young est un musicien australien d'origine écossaise, né le  à Glasgow, en Écosse ;
 Malcolm David Kelley (né le  à Bellflower, États-Unis) est un comédien américain ;
 Malcolm X ( - ), né Malcolm Little, également connu sous le nom d'El-Hajj Malek El-Shabazz est un prêcheur musulman afro-américain, orateur et militant des droits de l'homme ;
 Malcolm McDowell, est un acteur britannique, né Malcolm John Taylor le  à Leeds dans le Yorkshire (Angleterre, Royaume-Uni).

Dynastes
 Mael Coluim mac Domnall († 997), souverain du  royaume de Strathclyde de 973 à 997 ;
 Malcolm mac Maelbrigte, mormaer de Moray de 1020 à 1029 ;
 Malcolm  d'Écosse (943-954), roi d'Écosse ;
 Malcolm II d'Écosse (1005-1034), roi d'Écosse ;
 Máel Coluim (fl. 1054), magnat du  au royaume de Strathclyde, « fils du roi des Cumbriens ».
 Malcolm III d'Écosse (1058-1093), roi d'Écosse ;
 Malcolm IV d'Écosse (1153-1165), roi d'Écosse ;
 Malcolm II de Lennox († 1333),  comte de Lennox vers 1290 à 1333.
 Malcolm  comte de Fife (vers 1204–1228).
 Malcolm II comte de Fife de 1228 à 1266

Religieux
 Albert Malcolm Ranjith, cardinal srilankais, archevêque de Colombo

Patronyme 

 Ian Malcolm (1868-1944), politicien britannique ;
 
 Norman Malcolm (1911-1990), philosophe américain ;
 George Malcolm (1917-1997),  pianiste, organiste, compositeur, claveciniste et chef d'orchestre britannique ;
 Robyn Malcolm (1965-), une actrice néo-zélandaise ;
 Christian Malcolm (1979-), athlète britannique.
 Malcom Filipe Silva de Oliveira (1997-), dit Malcom, footballeur brésilien.

Fiction 
Malcolm, série télévisée.
 Malcolm le bouffon, personnage des jeux vidéo The Legend of Kyrandia.
 Docteur Ian Malcolm, personnage de fiction dans Jurassic Park et Le Monde perdu.
 Malcolm Tucker, personnage de la série télévisée The Thick of It et du film In the Loop.
 Malcolm Crowe, personnage du film Sixième Sens.
 Malcolm, fils ainé du roi Duncan dans la pièce Macbeth de William Shakespeare.
 Malcolm Reynolds (« Mal »), personnage interprété par Nathan Fillion, dans la série Firefly et le  film Serenity, tous deux réalisés par Joss Whedon.

Cinéma 
 Malcolm X, film de Spike Lee sorti en 1992.

Toponymes 
 Malcolm, ville fantôme en Ontario (Canada).

Autres 

 Le Malcolm Baldrige National Quality Award est un prix national américain récompensant la maîtrise de la qualité dans les organisations publiques aux États-Unis.

Notes et références 

Homonymie de prénom